Königorgel (Nijmegen) - orgel in de Grote of Sint-Stevenskerk, Nijmegen
 Königorgel (Oudenbosch) - orgel in de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara, Oudenbosch
 Königorgel (Arnhem) - orgel in de Waalse Kerk, Arnhem
 Königorgel (Steinfeld Kall) - orgel in de basiliek van het Salvatorianerkloster, Steinfeld Kall, Duitsland